Зомерсдорф може бити:

 Зомерсдорф (Округ Берде), општина у њемачкој савезној држави Саксонија-Анхалт у округу Берде.
 Зомерсдорф (Демин), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Демин.